Névez (en bretó Nevez) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 2.605 habitants.

Demografia

Administració

Galeria de fotos

Referències

Enllaços externs 

 Oficina de Turisme de Névez
 Web sobre Névez

Nevez